Халими () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Халими, Бесар (род. 1994) — косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Халими, Бетим (род. 1996) — косоварский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Халими, Линдита (род. 1989) — косовская албанка, певица и композитор.